Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1983 war die zwölfte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 

Es wurden nur sechs Rennen ausgetragen und somit deutlich weniger als in den Jahren davor, wo meistens zehn bis 13 Rennen stattfanden. Das erste Rennen fand am 20. März in Zolder statt und das letzte Rennen der Saison war bereits am 24. Juli auf dem Fliegerhorst Diepholz.

Bob Wollek verteidigte auf einem Porsche 956 mit 90 Punkten den Titel aus dem Vorjahr und wurde zum zweiten Mal DRM-Meister.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1983